Torx, marque déposée d'un type de vis et de clés.
 Torx, fabricant de casques de moto.